Hyper Comix foi um fanzine de teor satírico criado por João Vicente e Jucylande Jr. em 1996. Inicialmente produzida dentro do grupo conhecido como Clube dos Quadrinheiros de Manaus, a Hyper Comix ganhou uma versão em bancas pela editora Magnum (a mesma da revista Animax), tendo 14 números lançados entre 1997 e 1998.

Em formato de revista, com capa colorida, impressão em off-set e distribuição nacional em banca, o conteúdo da Hyper Comix satirizava principalmente os animes e mangás que faziam sucesso na época com piadas de duplo sentido, trocadilhos e adulteração das tramas e personagens em situações ridículas. 

Além de Jucylande Jr. e João Vicente, nomes que se consolidaram no mercado de quadrinhos brasileiro também colaboraram com a revista como Ademar Vieira, Érica Awano, Orlando Tosetto Jr. entre outros.

Fanzines sobre histórias em quadrinhos
Revistas em quadrinhos do Brasil
Revistas extintas do Brasil